Jin kan som auktorsförkortning betyda:

 Fan Jin
 Qing Jin
 Xiao Hua Jin
 Xingsheng Jin
 Yue Xing Jin

Robotskapade auktorsförkortningar